Pertinax (keizer), Romeins keizer;
Pertinax (materiaal), een elektrisch isolatiemateriaal.
Eristalis pertinax, een soort uit de familie van de zweefvliegen.